Премия BAFTA за лучшую музыку к фильму вручается Британской академией кино и телевизионных искусств с 1969 года композиторам, создавшим музыкальные темы для фильмов, вышедших на экран в год, предшествующий премии.

До 1981 года категория носила название «Награда имени Энтони Асквита за лучшую музыку к фильму» (), затем была переименована в «Премию Британской академии за лучшую музыку к фильму». В 1995 году первоначальное название было восстановлено и существовало вплоть до 2008 года. В настоящее время эта категория снова известна как «Премия Британской академии за лучшую музыку к фильму».

Ниже приведён полный список победителей и номинантов с указанием оригинальных и русскоязычных названий кинофильмов. Имена победителей выделены жирным шрифтом и отдельным цветом.

1969—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 

Номинации кинопремии BAFTA
Музыкальные премии Великобритании
Музыкальные кинопремии